Legio VII Claudia
 Legio VII Gemina